Келам может означать:

 Келам — гора в Индонезии;
  — деревня в Индии;
 Келам, Тунне — эстонский политик;
 Уорти, Келам — канадский актёр.